Романенко Іван — український кобзар і лірник.
 
  (1908—1994) — російський радянський військовий діяч українського походження (родом зі Східної Слобожанщини), генерал-лейтенант авіації. Герой Радянського Союзу.
  (1918—1978) — український радянський військовий діяч, генерал-майор. Герой Радянського Союзу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок